«Reggaetón Lento (Bailemos)» (с исп. — «Медленный реггетон (Потанцуем)») — песня латиноамериканского бой-бэнда CNCO. Она была выпущена 7 октября 2016 года в качестве третьего сингла с их дебютного студийного альбома Primera Cita (2016). Песня была написана Эриком Пересом, Джаданом Андино, Хорхе Классом и Яшуа Камачо. Видео получило более 1,5 миллиарда просмотров на YouTube по состоянию на апрель 2019 года. 16 августа 2017 года было объявлено, что группа выпустит перезаписанный англоязычный ремикс на эту песню с британской гёрл-группой Little Mix.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео на эту песню было выпущено вместе с синглом. В клипе видно, как мальчики играют в боулинг, встречаются и пытаются произвести впечатление на некоторых девочек. В нем также представлены сцены исполнения песни группой с хореографией и сольные кадры ребят, исполняющих свои отдельные партии. Музыкальное видео достигло миллиарда просмотров в августе 2017 года, что сделало их первым бой-бэндом и неанглийской группой, достигшей этого подвига.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Хронология релизов

Little Mix remix 

Вторая ремикс-версия песни включает в себя дополнительный вокал британской гёрл-группы Little Mix. Она была выпущена 18 августа 2017 года. Песня дебютировала на пятом месте в UK Singles Chart, став первым синглом CNCO из первой десятки и двенадцатым синглом Little Mix. Песня включена в переиздание четвертого студийного альбома Little Mix Glory Days: The Platinum Edition (2017) и одноименного второго студийного альбома бой-бэнда CNCO (2018) в качестве второго сингла.

Предыстория и релиз 
О сотрудничестве было объявлено за день до релиза в социальных сетях обеих групп, а журнал Billboard заявил, что оно будет «огромным».

Музыкальное видео 
Музыкальное видео к ремиксу было выпущено 18 сентября 2017 года на YouTube-канале Little Mix Vevo. Он был снят режиссером Марком Класфельдом в клубе, где две группы танцуют на противоположном друг другу конце зала.

Живое выступление 
Обе группы впервые исполнили сингл на телевидении во время финала серии X Factor 14 3 декабря 2017 года.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Cертификация 

! scope="row"| Португалия (AFP)
|Золотой
|5,000
|-

Хронология релизов

Примечания 

Песни 2016 года
Синглы 2016 года
Песни на испанском языке
Песни CNCO
Песни Little Mix
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы Sony Music Latin
Песни о танце